Deux régiments de cavalerie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Broglie » :
 Le régiment de Broglie cavalerie (1674-1676)
 Le régiment de Broglie cavalerie (1741-1752)

Regiment de Broglie